Сицзянь Цзытань (西礀 子曇; 西 子曇 Сэйкан Сидон, Судон; ; 1249—1306) — китайский буддийский монах в Японии, участник подъёма дзэн-буддизма в период Камакура.

Буддийский монах родом из Тайчжоу в Чжэцзяне. 

Впервые посетил Японию в 1271 году, затем вернулся. В 1299 он вновь отправился в Японию вместе с Ишанем, добился признания Ходзё Садатоки, и поступил в монастырь Энгаку-дзи.

Сохранилась его каллиграфия, которая является важным памятником эпохи — надписи на изображениях архатов. К числу памятников национального наследия Японии принадлежит каллиграфическая надпись на воротах в монастыре Энгаку-дзи, ранее приписывавшаяся императору Японии, но согласно последним предположениям также принадлежащая Сицзяню.

См. также 
 Ишань Инин

Ссылки 
 西礀子曇 в электронной энциклопедии Университета Нагоя.
 Список чаньских мастеров на сайте Chung-Hwa Institute of Buddhist Studies

Литература 
 佐藤 秀孝(サトウ シュウコウ). 西澗子曇の渡来とその功績--蒙古襲来を挟んで二度の来日を果たした中国禅僧の数奇な生涯 (On activity of Xijian Zitan (西澗子曇) and the achievement). 請求記号: 	Z9-366 雑誌名: 駒沢大学仏教学部論集. 出版者・編者: 駒沢大学仏教学部研究室. 巻号･年月日 	  	(38) [2007.10]. ページ:	39～147. ISSN 	  	0389-990X. 記事登録ID 9340325, 雑誌記事 719958900.

Примечания 

Религиозные деятели периода Камакура
Дзэнские монахи
Учителя буддизма XIII века
Учителя буддизма XIV века
Юаньские учителя буддизма
Родившиеся в Чжэцзяне
Каллиграфы Японии